Koszele peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Koszele, un village dans la voïvodie de Lublin
 Koszele, un village dans la voïvodie de Podlachie